«Взломщик» — название фильмов:
 «Взломщик» — фильм Пауля Вендкоса 1957 год выпуска (США).
 «Взломщик» — фильм Валерия Огородникова 1987 года выпуска (Ленфильм).